Bujoreni (Teleorman) ;
 Bujoreni (Vâlcea) ;